Regnfang kan henvise til:
 Rejnfan – plante i kurvblomstfamilien. Både regnfang og rejnfan er officielle danske navne
 Regnfang (ballet) – ballet af Susanne Holm 
 Regnfang (Lars Muhl-album) – album af Lars Muhl fra 1996 med hans musik til balletten